È stata la prima edizione del torneo.

In finale Wang Xinyu e Zheng Saisai hanno sconfitto Dalila Jakupovič e Nuria Párrizas Díaz con il punteggio di 6-1, 6-1.

Teste di serie 

  Ingrid Neel /  Sabrina Santamaria (quarti di finale)
  Ulrikke Eikeri /  Elixane Lechemia (semifinale)

 Jamie Loeb /  Asia Muhammad (quarti di finale, ritirate)
 Liang En-shuo /  Rebecca Marino (semifinale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Columbus Challenger 2021